

Кириллово — село, Земетчинський район, Пензенська область
 Кириллово — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Кириллово — присілок, Уфимський район, Башкортостан